Ralston ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ralston (Carroll County, Iowa)
 Ralston (Greene County, Iowa)
 Ralston (Maryland)
 Ralston (Mississippi)
 Ralston (Nebraska)
 Ralston (Nevada)
 Ralston (New Jersey)
 Ralston (North Dakota)
 Ralston (Oklahoma)
 Ralston (Pennsylvania)
 Ralston (Tennessee)
 Ralston (Washington)
 Ralston (Wyoming)
 Ralston Corner (Vermont)

in Schottland:
 Ralston (Renfrewshire)

Personen:
 Aron Ralston (* 1975), US-amerikanischer Bergsteiger
 Chris Ralston (* 1944), englischer Rugby-Union-Spieler
 Dennis Ralston (1942–2020), US-amerikanischer Tennisspieler
 Esther Ralston (1902–1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Gilbert Ralston (1912–1999), britisch-amerikanischer Drehbuchautor, Journalist und Schriftsteller 
 James Ralston (1881–1948), kanadischer Politiker
 Jobyna Ralston (1899–1967), US-amerikanische Schauspielerin

 Joseph W. Ralston (* 1943), US-amerikanischer General
 Ken Ralston (* 1954), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Robert Ralston (* 1938), Schweizer Bildhauer, Maler, Zeichner und Bühnenbildner
 Samuel M. Ralston (1857–1925), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Indiana
 Steve Ralston (* 1974), US-amerikanischer Fußballspieler
 Tony Ralston (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Vera Ralston (1919–2003), tschechisch-amerikanische Schauspielerin
 Vera June Ralston (* 1929), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Vera Miles
 William Chapman Ralston (1826–1875), US-amerikanischer Geschäftsmann